Austria:
 Mettersdorf – dzielnica St. Andrä
 Mettersdorf am Saßbach – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark